Основна стаття: Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2020

Чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2019 року була австралійка Ешлі Барті. Вона відмовилася від захисту титулу через пандемію COVID-19.

Перед початком турніру теоретичний шанс очолити рейтинг WTA мала Симона Халеп. Для цього вона повинна була виграти турнір. Халеп програла гру четвертого кола Ізі Швйонтек.

Серена Вільямс мала можливість перевищити рекорд Маргарет Корт 24-х титулів Великого шолома в одиночному розряді, але перед матчем другого кола знялася через травму ахіллового сухожилля. Анджелік Кербер могла стати 11-ю жінкою в історії, якій підкорився Великий шолом за кар'єру, однак вона поступилася в першому колі Каї Юван.

Тільки 13 з 32 сіяних тенісисток добралися до третього кола — найменше число з 2001 року, коли Вімблдонський турнір змінив формулу проведення до системи з 32 сіяними.

Турнір виграла 19-тирічна несіяна представниця Польщі Іга Швйонтек, здолавши в фіналі американку Софію Кенін з рахунком 6-4, 6-1.

Досягнення та невдачі українок 
Чотири представниці України отримали право грати в турнірі за рейтингом: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катаріна Завацька. Марта Костюк пробилася до основної сітки через кваліфікаційні змагання, а от Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур не змогли цього зробити.

У першому колі Ястремська поступилася Дарії Гавриловій з Австралії, Завацька програла Кікі Бертенс із Нідерландів, Світоліна здолала Варвару Грачову з Росії, Костюк програла японці Нао Хібіно, Козлова — іспанці Паулі Бадосі.

У другому колі Світоліна перемогла мексиканку Ренату Сарасуа, а в третьому — росіянку Катерину Александрову. У четвертому колі Світоліна здолала Каролін Гарсія із Франції, а у чвертьфіналі програла Надії Подороській з Аргентини.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Інформація про інших учасниць

Вайлдкарди

Захищений рейтинг

Відібралися з кваліфікаційного турніру

Щаслива лузерка 
  Астра Шарма

Знялися 

Примітки

Виноски 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2020
2020 у тенісі
2020 у французькому спорті